Riva steht für:

 Nvidia Riva, eine Serie von Grafikchips des Herstellers nVidia
 Riva-Konzern, italienischer Stahlkonzern
 Riva (Boote), italienischer Motorboothersteller
 Riva (Band), kroatische Popgruppe
 niederländisches Trance-Projekt, siehe DJ Zki & Dobre
 Riva Verlag, einen Buchverlag in München

Orte:
 Riva, Hindi-Name einer Stadt in Madhya Pradesh, Indien, siehe Rewa (Stadt)
 Riva (Istanbul), Badeort in Istanbul, Türkei
 Riva, italienischer Name eines Ortsteils der Walser-Gemeinde Remmalju in der Provinz Vercelli, Italien, siehe Rimella #Geographie
 Riva del Garda, Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
 Riva di Solto, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Italien
 Riva Ligure, Gemeinde in der Provinz Imperia, Ligurien, Italien
 Riva presso Chieri, Gemeinde in der Provinz Turin, Piemont, Italien
 Riva Valdobbia, Gemeinde in der Provinz Vercelli, Piemont, Italien

Riva ist der Familienname folgender Personen:
 Antonello Riva (* 1962), italienischer Basketballspieler

 Carlo Riva (1922–2017), italienischer Bootsbauer
 Diana-Maria Riva (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Diego Riva (* 1967), italienischer Eishockeyspieler 
 Eddy Riva (* 1973), französischer Leichtathlet 
 Emmanuelle Riva (1927–2017), französische Schauspielerin
 Enrico Riva (* 1948), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Enrique de la Riva-Agüero y Looz (1857–1930), peruanischer Politiker und Diplomat 
 Ferdinando Riva (1930–2014), Schweizer Fußballspieler
 Gian Pietro Riva (1696–1785), Schweizer Schulleiter und Übersetzer
 Giovanni Battista Riva (1800–1847), Schweizer Anwalt und Politiker
 Ignacio De la Riva (* 1960), spanischer Herpetologe
 J. Michael Riva (1948–2012), US-amerikanischer Filmbühnenbildner
 Jana Riva (* 1994), deutsche Schauspielerin und Webvideoproduzentin
 Luigi Riva (* 1944), italienischer Fußballspieler
 Manfred von Riva († 1217), italienischer Priester und Einsiedler
 Manuela Riva (1939–2000), deutsche Schauspielerin
 Maria Riva (* 1924), US-amerikanische Biografin und Schauspielerin
 Maria Luisa Riva (* 1978), italienische Skibergsteigerin
 Mario Riva (1913–1960), italienischer Schauspieler und Fernsehmoderator
 Oreste Riva (1927–2004), italienischer Ringer 
 Óscar de la Riva Aguado (* 1972), spanisch-katalanischer Schachspieler
 Osvaldo Riva (1860–1936), italienischer Musiker 
 Pia Riva (* 1935), italienische Skirennläuferin
 Pietro Riva (* 1997), italienischer Leichtathlet
 Renato De Riva (1937–1983), italienischer Eisschnellläufer 
 Sandra De La Riva (* 1961), US-amerikanische Handballspielerin 
 Scipione Riva-Rocci (1863–1937), italienischer Arzt
 Sergio Riva (* 1983), italienischer Bobsportler 
 Waldo Riva (1905–1987), Schweizer Jurist und Politiker

Riva ist der Künstlername folgender Personen:
 Fil Bo Riva, Filippo Bonamici italienischer Musiker

riva steht für:
 riva Verlag, ein Verlag der Münchener Verlagsgruppe

RIVA steht für:
 Ramus interventricularis anterior, ein Herzkranzgefäß
 RIVA-Fernsehstudios, deutsches Film- und Fernsehproduktionsunternehmen

Siehe auch:
 Rivas

Abkürzung